Les XVI Jeux asiatiques se sont déroulés du 12 au  à Canton, en Chine.

Organisation 
Pour la première fois dans le cadre des Jeux asiatiques, est organisé un tournoi féminin de water-polo.

Autour des Jeux

Délégations présentes

Sports

Sites des compétitions

Tableau des médailles

Classement à la suite d'un cas de dopage 

Le , le Conseil olympique d'Asie (OCA) a annoncé que le judoka ouzbek Chokir Mouminov a été déchu de sa médaille d'argent dans le combat des 81 kg après avoir été contrôlé positif à la méthylhexanamine. Les deux médaillés de bronze, le Japonais Masahiro Takamatsu et le Kazakh Islam Bozbayev, obtiennent la médaille d'argent.

Voir aussi

Articles connexes 
 Jeux asiatiques
 Rika Usami

Liens externes 
  Site officiel

Notes et références